Sangli bezeichnet:

 Sangli, Stadt (सांगली) im gleichnamigen Distrikt in Indien;
 Sangli (Distrikt), Distrikt (सांगली जिल्हा) des Staates Maharashtra in Indien;
 Sangli (Baofan), Dorf (桑梨村) der Großgemeinde Baofan im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.